Jack Taylor – arbitro di calcio britannico 
Jack Taylor – calciatore britannico 
Jack Taylor – serie televisiva